Нанси́:
 Нанси — город и коммуна во Франции.
 Нанси — округ во Франции, один из округов в регионе Лотарингия.
 Нанси — невключённая территория в штате Кентукки, США.
 Виллер-ле-Нанси — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Нанси, Жан-Люк (1940—2021) — французский философ.
 «Нанси» — французский футбольный клуб города Нанси.
 «Нанси» — французский футбольный клуб города Нанси, существовавший с 1901 по 1965 год.